Распознавание образов:

 Распознавание образов — раздел кибернетики.
 «Распознавание образов» — роман Уильяма Гибсона (2004).